Улпия Марциана (; * 48; † 29 август 112 г.) е най-старата сестра на римския император Траян.

Биография 

Родена е през 48 г. като дъщеря на римския сенатор Марк Улпий Траян и Марция. Рожденото ѝ място е неизвестно.

Марциана е омъжена за Гай Салоний Матидий Патриун. Тя има с него само една дъщеря – Салонина Матидия, родена на 4 юли 68 г. След смъртта на нейния съпруг през 78 г. тя не се омъжва повече.

През 105 г. Траян я почита с титлата Августа. Тя е първата сестра на римски император, която получава тази титла. Марциана първо отказва да приеме титлата. След настояването на нейната снаха, императорката Помпея Плотина, се съгласява. Оттогава е предмет на официалната императорска иконография. Построява се статуя на Траяновата арка в Анкона, на която е заедно с Траян и Плотина.

Още на нейния смъртен ден, 29 август 112 г., тя е обожествена. В нейна чест се построява храм в Рим. Освен това Траян назовава 2 града в нейна памет на нейното име:
 Марциана (Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi, Тимгад в Алжир) и
 Марцианопол (Marciana Ulpia Traiana) в Мизия, при град Девня в България.

Римски императрици
Нерво-Траянова династия
Улпии
Девненци